Sigyn – divinità femminile della mitologia norrena
 3631 Sigyn – asteroide della fascia principale
 cratere Sigyn – cratere sulla superficie di Callisto